Fanjakana – comune del distretto di Beroroha, Madagascar
 Fanjakana – comune del distretto di Isandra, Madagascar
 Fanjakana – comune del distretto di Fianarantsoa II, Madagascar